Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952 w Oslo został rozegrany 20 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Rødkleiva. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Andrea Mead-Lawrence z USA, srebro wywalczyła Niemka Rosa Reichert, a brąz zdobyła jej rodaczka - Annemarie Buchner.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952